Contea di Prairie o Prairie County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
Contea di Prairie (Arkansas)
Contea di Prairie (Illinois)
Contea di Prairie (Montana)